Zipacón kan syfta på:

Colombia 

 Zipacón (kommun), Cundinamarca, 
 Zipacón (ort), Cundinamarca,